Сибовац може бити:

 Сибовац (Обилић), насељено мјесто у општини Обилићево, Космет, Република Србија
 Сибовац (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ
 Горњи Сибовац, насељено мјесто у општини Подујево, Космет, Република Србија
 Доњи Сибовац, насељено мјесто у општини Подујево, Космет, Република Србија